Issingasut bezeichnet:
 Issingasut (Inselgruppe, Maniitsoq) (auch Qeqertat Killiit), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Issingasut (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland